Il doppio  del Trofeo Cassa di Risparmio Alessandria 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Rubén Ramírez Hidalgo e José Antonio Sánchez-de Luna erano i detentori del titolo, ma Sánchez-de Luna non ha partecipato quest'anno.

Ramírez Hidalgo ha fatto coppia con Juan Pablo Brzezicki, ma ha perso in semifinale contro Marco Crugnola e Daniel Muñoz de la Nava.

Ivan Dodig e Lovro Zovko hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Crugnola e Muñoz-De La Nava.

Teste di serie

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)
 Ivan Dodig /  Lovro Zovko (campioni)

 Sadik Kadir /  Purav Raja (semifinali) 
 Juan Pablo Brzezicki /  Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Trofeo Cassa di Risparmio Alessandria 2010